Џулија Ормонд () је енглеска глумица, рођена 4. јануара 1965. године у Епсему (Енглеска).

Филмографија 

|-
| 1991. || || -{Young Catherine}- ||велика грофица Кетрин
|-
| 1992. || || -{Stalin}- || Надежда Алилујева
|-
| 1993. || || -{The Baby Of Macon}- || кћерка
|-
| 1994. || || -{Captives}- || Рејчел Клифорд
|-
| 1994. ||Легенда о јесени || -{Legends Of The Fall}- || Сузана Финканон Ладлоу
|-
| 1994. || || -{Nostradamus}- || Мари
|-
| 1995. || Сабрина || -{Sabrina}- || Сабрина Ферчајлд
|-
| 1995. || Први витез || -{First Knight}- || Гиневра
|-
| 1997. || || -{Smilla's Sense Of Snow}- ||
|-
| 1998. || Сибирски берберин || -{Сибирский цирюльник}- || Џејн Калахан
|-
| 2000. || || -{The Prime Gig}- || Кејтлин Карлсон
|-
| 2003. || || -{Searching for Debra Winger}- ||
|-
| 2004. || || -{Iron Jawed Angels}- || Инез Милхоланд
|-
| 2006. || || -{Beach Girls}- || || ТВ мини-серија
|-
| 2007. || Знам ко ме је убио || -{I Know Who Killed Me}- || Сузан Флеминг 
|-
| 2008. ||Необични случај Бенџамина Батона || -{The Curious Case Of Benjamin Button}- ||Каролин Фулер 
|-
| 2011. || Моја недеља са Мерилин || -{My Week with Marilyn}- || Вивијен Ли  
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1965.
Енглеске глумице
Добитници награде Еми
Добитници награде Сателит